Freguesias portuguesas
Canidelo (Vila do Conde)
Canidelo (Vila Nova de Gaia)

Desambiguações de topônimos